Bogdašić est un toponyme qui peut désigner :
Bogdašić, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bogdašić, un village de Croatie situé dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie.